Frillensee ist ein Gewässernamensbestandteil in Bayern:

 Frillensee (Grainau), Bergsee neben dem Eibsee in der Gemeinde Grainau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Frillensee (Inzell), See in den Chiemgauer Alpen in der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein
 Frillenseebach, Abfluss des Frillensee (Inzell) und linker Zufluss des Großwaldbachs beim Forsthaus Adlgaß, Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein